Legio I è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio I formata da Cesare
Legio I formata da Marco Antonio
Legio I formata da Pompeo
Legio I Adiutrix
Legio I Armeniaca
Legio I Flavia Gallicana Constantia
Legio I Illyricorum
Legio I Iovia
Legio I Isaura Sagittaria
Legio I Italica
Legio I Germanica
Legio I Macriana liberatrix
Legio I Maximiana
Legio I Minervia
Legio I Noricorum
Legio I Parthica
Legio I Pontica

Pagine correlate
Elenco di legioni romane